Турнір першої ліги четвертого чемпіонату України з футболу 1994—1995 проводився з 6 серпня 1994 по 2 липня 1995 року.

Учасники турніру 

У турнірі першої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда «Поділля» носила назву «Норд-АМ-Поділля». 

Перед початком сезону команда «Борисфен» носила назву ФК «Бориспіль». 

Після першого кола команда ФК «СБТС» змінила назву на ФК «Суми».

Після першого кола команда «Борисфен» (Бориспіль) змінила назву на «ЦСКА-Борисфен» (Київ).

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: третя ліга
 Кубок України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1994—1995

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 4-й чемпионат Украины-1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1994-1995 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия

1994 у футболі
1995 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті